

Wydarzenia 

 Europa
 Pierwsze oficjalne Panatenaje.